Live in Glasgow – album koncertowy zespołu Marillion.

Lista utworów 
 King of Sunset Town
 Slainte Mhath
 Uninvited Guest
 Easter
 Warm Wet Circles
 That Time of the Night
 Holloway Girl
 Seasons End
 Berlin
 The Space

Albumy koncertowe Marillion
Albumy muzyczne wydane w roku 1993